Le Grand Prix moto de Catalogne 2022 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto de Catalogne s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Barcelone-Catalogne à Barcelone.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Espagne en 2022
Sport en juin 2022
Catalogne